Fähre bezeichnet: 
 Fähre, Wasserfahrzeug, das dem Übersetzverkehr über ein Gewässer dient
 Fähre (Galerie), Kunstgalerie in Bad Saulgau

Fähre ist der Name folgender Orte: 
 Fähre (Peterfitz), ehemals in der Gemeinde Peterfitz, Wüstung in der polnischen Woiwodschaft Westpommern
 Fähre (Zwilipp), ehemals in der Gemeinde Zwilipp, Wüstung in der polnischen Woiwodschaft Westpommern
Siehe auch:
 Fähr
 Fehre
 Fere